Korczówka peut désigner en Pologne :

 Korczówka, village de la voïvodie de Lublin
 Korczówka, village de la voïvodie de Mazovie